Sindang Marga (Sungai Keruh), een plaats in Indonesië
Sindang Marga (Pulau Panggung), een plaats in Indonesië
Sindang Marga (Bayung Lencir), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing